Лоор — фамилия. 

Известные носители:
 Лоор, Вильяр Валдурович (1953—2011) — советский волейболист.
 Лоор, Иван Иванович (род. 1955) — российский государственный и политический деятель.